Уи́льям Э́лсворт Ро́бинсон (1861—1918) — американский иллюзионист, который погиб из-за несчастного случая во время исполнения трюка с ловлей пули.

Первоначально выступал под именем «Человека-тайны» (), но впоследствии решил составить конкуренцию популярному китайскому иллюзионисту и огнеглотателю . Он сумел воспроизвести некоторые его трюки (обезглавливание мальчика перед его выходом за кулисы) и потребовал обещанное вознаграждение в 1000 долларов. Когда китаец отказался исполнить обещание, Робинсон принял китайское имя Чэн Ляньсу (程連蘇) и стал основным конкурентом Цзинь Линфу в области экзотических иллюзий. Он настолько вжился в роль китайца, что никогда не говорил по-английски на сцене и во время интервью с журналистами пользовался услугами переводчика. Ожесточённое соперничество двух фокусников легло в основу сюжета романа «Престиж».

Литература 
 Steinmeyer, Jim (2005). The Double Life of William Robinson, aka Chung Ling Soo, the «Marvelous Chinese Conjurer». Carroll & Graf Publishers. ISBN 0-7867-1512-X.

См. также 
 Международное общество иллюзионистов

Персоналии по алфавиту
Иллюзионисты США
Родившиеся в 1861 году
Умершие в 1918 году